Mitologia:
 Atis (déu), déu grec.
 Biografies:
 Atis de Meònia, rei llegendari dels meonis
 Atis Silvius.
 Atis (fill de Cresos), príncep lidi, fill del rei Cresos de Lídia.